Міленко Себич (30 жовтня 1984(1984-10-30), Сербія) — сербський стрілець.
 Міленко Валентина Іванівна (22 квітня 1957(19570422), Балівка, Дніпропетровська область) — майстриня петриківського розпису.
 Міленко Олександра Юріївна (29 червня 1999) — українська волейболістка, діагональний нападник.
 Міленко Микола Каленикович (нар. 1886 — † 1960, Прага) — український актор, режисер, театральний діяч.

Див. також
 Меленко